Куліковський Віталій Валерійович — полковник Національної гвардії України, лицар ордена Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
 Куліковський Олег Вадимович — підполковник Збройних сил України, лицар ордена Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.
 Куліковський Олександр Володимирович (1977—2014) — старший прапорщик Міністерства внутрішніх справ України, загинув від обстрілу терористами на КПП «Биківня».
 Куліковський Сергій Вікторович — старший лейтенант Збройних Сил України, учасник російсько-української війни.
 Р. Куліковський — професор, директор Українського науково-дослідного інституту цукрової промисловості (1941 р., Київ)

Примітки 

прізвища